Picotin peut faire référence à :

Mesure 
 picotin : une  ancienne mesure, une ration d'avoine donnée à un cheval et par extension de l’avoine ; également une ancienne mesure d’arpentage ;

Anthroponymie 

 Picotin : un nom de famille ;
 Picotin : un surnom affectueux ; 
 Picotin : le nom d'un petit âne, le héros principal de livres pour enfants ;

Toponymie 
 Picotin : un ancien lieu en Grèce, près de Paléopolis ;
 Bataille de Picotin, une bataille de la campagne de Ferrand de Majorque en Morée, ayant eu lieu à Picotin ;
 Lac du Picotin : un lac au Canada ;
 Embranchement Picotin : un cours d’eau au Canada ;

Alcools 
 Picotin Blanc : un  synonyme de roussanne, un cépage blanc à jus blanc de la vallée du Rhône et du sud de la France ;
 Domaine Picotin : un domaine viticole du Beaujolais depuis 1864 ;
 Picotin : un apéritif du XIXe siècle ;

Autre 
 Picotin : une contremarque permettant d’obtenir un apéritif ;
 Picotin : un sac Hermès ;
 Divisions essence-picotin : des divisions de l’armee en 1940 qui combinaient deux brigades de cavalerie ;

Voir aussi 
 Picottin
 Picotine 
 Picoti